

Miejscowości w Polsce 
 WG TERYT jest ich 2 
 Targówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Mińsk Mazowiecki 
 Targówka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Malanów

Zobacz też 
 Targówek, Targowo